La Confédération des Radios de Grandes Écoles est une association à but non lucratif regroupant 47 webradios appartenant notamment aux écoles supérieures de commerce, d’ingénieurs, de sciences politiques ou les écoles normales supérieures. 
La Confédération est désignée par le signe CRGE. Elle représente plus de  étudiants.

La CRGE a pour but d'aider ses webradios membres à se développer en étant une plate-forme de partage continue dans le temps. Elle permet aussi à d'autres grandes écoles de créer facilement leur propre webradio grâce au savoir-faire interne commun ainsi que celui de leurs partenaires et de leurs conseillers.

Développement international 

Dans le cadre de son programme international, la CRGE a pu rencontrer Alain Juppé, ancien Ministre des Affaires Étrangères. Elle a également réalisé des interviews à portée internationale, comme celle du président François Hollande et couvre certains événements européens comme le Mobile World Congress. Elle est proche de plusieurs radios d'universités dans d'autres pays. Une délégation a été par exemple envoyée à KZSU, la radio de l'université Stanford, WHBR, la radio de l'Université Harvard, Pure FM, la radio de l’Université Portsmouth ou encore CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. Un rapprochement avec des fondations équivalentes au Royaume-Uni (la SRA) et au Canada (L'ANREC) ainsi qu'avec de nombreuses campus radios indépendantes, comme aux États-Unis, est notamment envisagé pour un futur proche.

Radios membres

Écoles de commerce 

 ISG Paris : ISG Radio 
 Audencia Nantes : FM’Air
 Grenoble École de management : Micro-Ondes
 Rouen Business School : Rou’On Air
 Reims Management School : On AirMS
 Euromed Management : Dynam’hit
 IESEG School of Management : NePap Radio
 ESC Toulouse : CulturESC
 ESC Rennes : Descibel
 EM Strasbourg : EM Radio
 BSB (Esc Dijon) : Iradi'Esc
 Iscom : Iscool
 EDHEC : REC - Radio EDHEC Campus
 HEC : Hechoes - FMR
 ISC : Voice
 ESG : ESGMS Media
 INSEEC : Inseec’Ond
 ESC Clermont : Radio’Actif  
 École des dirigeants et créateurs d'entreprise : Radio Ooh
 EM Normandie : L’Havrai Radio
 Bordeaux Ecole de Management : Start hit
 ESC Saint-Etienne : Propulsound Radio
 ESC Troyes : Radio Trente Troyes Tours

Écoles d'ingénieurs 

 Ponts et Chaussées : uPonts the air
 HEI : GB Radio
 INSA Toulouse : Radio Insa
 EPITA : Air Radio
 EFREI : Ready’O
 École centrale d'électronique : No Larsen
 ENSEA : Radio Fuse
 École centrale de Nantes : Nuclérez
 École centrale de Lyon : Beatbox
 École polytechnique : X-Ray
 École centrale Paris : Radio Pi
 INSA Lyon : Gatsun
 INSA Rennes : Le Mégaphone
 Sup Info : Sup Radio
 ESTP : Radio ESTP
 ENSTA : Bruitage

Autres grandes écoles 

 Sciences Po : Radio Science Po
 ENS Lyon : TrENSistor
 École nationale supérieure d'architecture de Nancy : Radar
 ENS Cachan : WebRadio Cachanaise
 École normale supérieure (rue d'Ulm — Paris) : TrENSmission
 Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne : Sorb’On Air
 Dauphine : Dauphine On Air
 Sciences Po Bordeaux : Radio Lado
 Sciences Po Aix : Sciences Po Hertz

Lien externe 
 Site officiel

Association ou organisme lié à l'éducation en France